Giancarlo Tossani (...) – musicista e compositore italiano
 Michele Tossani (1918-2011) – imprenditore italiano
 Riccardo Tossani (1957) – architetto australiano di origini italiane